Michael Wenning ist der Name folgender Personen: 

* Michael Wenning (Regisseur) (* 1965), deutscher Regisseur und Journalist
 Michael H. Wenning (1935–2011), US-amerikanische presbyterianischer Geistlicher südafrikanischer Herkunft

Siehe auch:

 Michael Wening